«Весна в маленьком городке»:

 «Весна в маленьком городке» — китайский фильм 1948 года; классика китайского кинематографа.
 «Весна в маленьком городке» — китайский фильм 2002 года; ремейк фильма 1948 года.